MRQ steht für:
 Management Review Quarterly, wissenschaftliche Fachzeitschrift der Betriebswirtschaftslehre
 Marinduque Airport (IATA-Code), Flughafen von Marinduque, Inselprovinz auf den Philippinen

mrq steht für:
 Nordmarquesanisch (ISO-639-3-Code), Varietät der marquesanischen Sprache

Abkürzung